Friedensplatz steht für:
 Friedensplatz (Berlin), siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Tempelhof
 Friedensplatz (Bonn)
 Friedensplatz (Darmstadt)
 Friedensplatz (Dessau)
 Friedensplatz (Dortmund)
 Friedensplatz (Gotha), Teil der Gartenstadtsiedlung „Am schmalen Rain“
 Friedensplatz (Magdeburg) in der Altstadt (Magdeburg)
 Friedensplatz Oberhausen
 Friedensplatz (Siegburg), Nebenstraße der Ringstraße (Siegburg)
 Friedensplatz (Unterhaching) mit dem Kriegerdenkmal (Unterhaching)

Friedensplatz ist die deutsche Bezeichnung für:
 Friedensplatz Jonava (lit. Ramybės skveras) in Litauen
 Friedensplatz (Prag) (tschech. Náměstí Míru) in Tschechien

Siehe auch:
 Platz des Friedens